Schaamte (film), een film uit 1968
 Skammen (boek), een boek van Bergljot Hobæk Haff